Конрад Маннерт (; 17 апреля 1756, Альтдорф-бай-Нюрнберг, Курфюршество Бавария — 27 сентября 1834, Мюнхен) — немецкий историк и географ, профессор. Член Баварской академии наук (с 1827).

Биография 
Сын хирурга. В 1778—1783 годах обучался в Альтдорфском университете. В 1784 году стал преподавателем в Нюрнберге.

С 1796 года — профессор истории в университете Альтдорфа, в 1805 году — в университете Вюрцбурга, в 1807 году — в университете Ландсхут в Мюнхене, с 1826 — читал лекции в Мюнхенском университете Людвига Максимилиана. с 1797 — полный профессор истории и восточных языков.

С 1803 руководил картографическим издательством Homann Landkartenoffizin в Нюрнберге, где опубликовал большое количество географических карт.

Умер в Мюнхене в 1834 году

Научная деятельность 

Работы Конрада Маннерта характеризуются тщательным изучением первоисточников. 

Автор капитального, до сих пор важного труда по древней географии и для изучения древнего мира: «Geographie der Griechen und Römer» («Географии греков и римлян», Нюрнберг, Лейпциг и Ландсгут, 1788—1825), над которым он работал почти всю жизнь.

Другие сочинения: «Die älteste Geschichte Bojariens und seine Bewohner» (Зульцбах, 1807), «Kaiser Ludwig IV der Bayer» (Ландсгут, 1812), «Geschichte Bayerns» (Лпц., 1826).

Примечания

Литература 
 

Родившиеся в Баварии
Выпускники Альтдорфского университета
Преподаватели Альтдорфского университета
Преподаватели Вюрцбургского университета
Преподаватели Мюнхенского университета
Члены Баварской академии наук
Картографы XVIII века
Картографы XIX века
Географы Германии
Географы XIX века
Географы XVIII века
Историки Германии
Историки XVIII века
Историки XIX века